Оляпка:
 Оляпка (птица) — птица отряда воробьинообразных.
 Оляпка  (альманах) — детский альманах Пермского книжного издательства.